T'azagyugh är en ort i Armenien.   Den ligger i provinsen Gegharkunik, i den centrala delen av landet,  kilometer öster om huvudstaden Jerevan. T'azagyugh ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt T'azagyugh är huvudsakligen kuperad, men åt nordost är den platt. Den högsta punkten i närheten är Gora Chortar,  meter över havet,  kilometer sydväst om T'azagyugh. Närmaste större samhälle är Nerk'in Getashen,  kilometer öster om T'azagyugh. 

Trakten runt T'azagyugh består i huvudsak av gräsmarker. Runt T'azagyugh är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Inlandsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är maj, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är december, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Gegharkunik